Álvarez de Miranda puede hacer referencia a:

Ángel Álvarez de Miranda (1915-1957), historiador de las religiones, filólogo y ensayista español (padre de Pedro)
Pedro Álvarez de Miranda (1953), filólogo, experto en lexicografía histórica y en historia de la lengua española (hijo de Ángel)
Fernando Álvarez de Miranda (1924-2016), político español (primo de Javier Cortes y padre de Ramón María)
Ramón María Álvarez de Miranda García (1955), economista y político español (hijo de Fernando)
Javier Cortes Álvarez de Miranda (1929-2009), arqueólogo, historiador, investigador y filántropo español, y personaje muy apreciado en la localidad de Saldaña (primo de Fernando)